Вајнона има више значења:
 Округ Вајнона (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Вајнона (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Вајнона (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Вајнона (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Вајнона (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Винона (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Вајнона (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас